Boris Danilov –en ruso, Борис Данилов– (1954) es un deportista soviético que compitió para la Unión Soviética en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 1990, en la prueba de K2 10000m

Palmarés internacional

Referencias

Enlaces externos 
Lista de medallistas olímpicos y mundiales en piragüismo (1936-2007): parte 1, parte 2. Federación Internacional de Piragüismo (en inglés).

Piragüistas de la Unión Soviética